New York City – nome con cui è spesso descritta la città di New York, negli Stati Uniti d'America

Musica
 New York City – singolo degli Emigrate del 2007
 New York City – singolo di Lenny Kravitz del 2014
 New York City – singolo di Kylie Minogue del 2019

Sport
 New York City Football Club – società calcistica di New York

Pagine correlate
 Nyc
 New York (disambigua)